Lepidodendrais (do Gr. scale tree = árvore de escala) foram plantas vasculares primitivas, de aspecto arborescente, relacionadas com as licópsidas ( musgos). Eles prosperaram durante o período carbonífero, e alguns atingiram alturas de mais de 30 metros, com troncos chegando a mais de um metro de diâmetro. Às vezes chamados de "musgos gigantes", eles estão, de fato, mais intimamente relacionados a isoetes do que a tais musgos.

Morfologia 
Os lepidodendrais tinham troncos altos e grossos que raramente ramificavam cobertos em cima por uma coroa de galhos bifurcados contendo grupos de folhas . Essas folhas eram longas e estreitas, semelhantes a grandes folhas de grama, e estavam dispostas em espiral. O sistema vascular do tronco ereto era incomum, pois mudava seu desenvolvimento morfológico à medida que a planta crescia. O tronco jovem começou começava um protostelo no qual o xilema externo amadurecia primeiro (exarca), enquanto na parte posterior e superior do tronco o xilema estava rodeado por tecido floema tanto no lado interno quanto no externo.

As marcas em formato de losangos deixadas pelas folhas no tronco e caules à medida que a planta crescia fornecem alguns dos mais interessantes e comuns fósseis em xistos carboníferos e depósitos de carvão que os acompanham. Estes fósseis parecem muito com marcas de pneus ou pele de jacaré .

As cicatrizes, ou almofadas foliares, eram compostas de tecido fotossintético verde, evidenciado pela cobertura da cutícula e pontilhada de estômatos, poros microscópicos através dos quais o dióxido de carbono do ar se difunde para as plantas. Da mesma forma, os troncos de Lepidodendron teriam sido verdes, ao contrário das árvores modernas que têm casca marrom ou cinza escamosa e não fotossintética.

A arquitetura dos lepidodendrais tem sido chamada de "barata". Os troncos produziam pouca madeira. A maior parte do suporte estrutural veio de uma região espessa e semelhante a casca. Esta região permaneceu em torno do tronco como uma camada rígida que não se desprendia como a da maioria das árvores modernas. Conforme a árvore crescia, as almofadas das folhas se expandiam para acomodar a largura crescente do tronco.

Os galhos dessas plantas terminavam em estruturas semelhantes a cones. Eles não produziram sementes como muitas plantas modernas. Em vez disso, reproduziam-se por meio de esporos . Estima-se que estas plantas cresciam rapidamente e viviam cerca de 10 a 15 anos. Isso é realmente plausível, uma vez que plantas do gênero Populus também têm madeira macia e crescem rapidamente - eles são conhecidos por atingir geralmente 30 metros de altura ao longo de 15 anos. Algumas espécies foram provavelmente monocárpicas, o que significa que elas se reproduziram apenas uma vez no final do seu ciclo de vida.

Ecologia 
Os lepidodendrais provavelmente viviam nas partes mais úmidas dos pântanos de carvão que existiam durante o período Carbonífero. Eles cresciam em densos agrupamentos, com provavelmente 1000 e 2000 indivíduos por hectare. Isso teria sido possível porque não se ramificavam até ficarem totalmente crescidos, tendo passado a maior parte de suas vidas como estacas não ramificadas no topo e cercadas por grama alta / folhas semelhantes a agulhas. Em seus estágios juvenis, o tronco era sustentado por folhas semelhantes a gramíneas que cresciam diretamente do mesmo.

Gêneros 
Os lepidodendrais compreendem três gêneros principais, Lepidodendron, Lepidophloios e Sigillaria, distinguindo-se pela proporção de largura e altura - são de outra maneira idênticos. Além disso, muitos aspectos dos lepidodendrais foram identificados separadamente: cada raiz (Stigmaria), folha e cone ( Lepidostrobus ) recebeu originalmente um nome de espécie e gênero diferentes, antes que pudesse ser mostrado que eles pertenciam ao mesmo organismo.

Veja também 

 Glossopteris
 Archaeopteris

Leitura adicional 

 Davis, Paul e Kenrick, Paul. Plantas Fósseis . Smithsonian Books, Washington DC (2004).
 Morran, Robin, C; Uma história natural das samambaias . Timber Press (2004).  ISBN   0-88192-667-1
Lycopodiophyta
Carbonífero
Plantas
Extinções